Каменських Анастасія Олексіївна, Настя Каменських (справжнє ім'я — Анастасі́я Олексі́ївна Каме́нських; нар. 4 травня 1987, Київ) — українська переважно російськомовна співачка.
 Барановська Олена Геннадіївна, Каменських-Барановська Олена Геннадіївна — українська солістка балету Одеського театру опери та балету.